Grand Prix Series 2021 – GPS 1 – pierwszy turniej mistrzostw Europy w rugby 7 mężczyzn w sezonie 2021, który odbył się w dniach 5–6 czerwca 2021 roku w Lizbonie.

Informacje ogólne 
Rozegrane w kompleksie Centro de Alto Rendimento do Jamor zawody były pierwszym turniejem sezonu 2021 i wzięło w nich udział osiem reprezentacji. Drużyny zostały podzielone na dwie czterozespołowe grupy rywalizujące w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym o rozstawienie przed ćwierćfinałami. W drugim dniu zawodów odbyła się faza play-off z udziałem wszystkich zespołów, obejmująca ćwierćfinały, półfinały i mecze o poszczególne miejsca. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Zespoły zostały rozstawione na podstawie rankingu z poprzedniego roku. Sędziowie zawodów.

W transmitowanych w Internecie zawodach triumfowali reprezentanci Hiszpanii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

G
2021 w Portugalii
Sport w Lizbonie
Rugby union w Portugalii